Giacomo VIII di Scozia è il nome regale di due pretendenti al trono di Scozia:
Giacomo Edoardo Stuart, figlio di re Giacomo II d'Inghilterra (Giacomo VIII di Scozia)
Carlo Edoardo Stuart, figlio di Giacomo Edoardo; noto anche come Carlo III